Epochal Babel è una canzone degli SHW apparsa nell'album Psychotheque uscito nei negozi nel gennaio 2006 per l'etichetta ravennate New LM Records. È stata pubblicata nel 2006 dall'editore Crotalo Edizioni Musicali come secondo singolo dell'album e la versione studio dura 3 minuti e 30 secondi.

La canzone è una ballata pop rock.

Nel maggio 2006 è stato anche girato un videoclip visionario del brano sotto la guida del regista fiorentino Michele Rosania del Dirac Studio.